The Profit (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie
 The Profit (film) - Amerikaanse film, verboden in de Verenigde Staten